Munya – area a governo locale (local government areas) dello stato di Niger, in Nigeria
 Munya – lingua appartenente al gruppo delle lingue Qiangic, parlata in Cina